Jakub Secygniowski (zm. 1530) – hetman wojsk zaciężnych, hetman okresowy, rotmistrz koronny, dworzanin królewski, starosta buski.
 Jakub Secygniowski (ok. 1518–1594) – dworzanin królewski, rotmistrz jazdy, starosta szydłowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej